Blue Mound ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Mound (Illinois), im Macon County
 Blue Mound (Kansas), im Linn County
 Blue Mound (Missouri), im Livingston County
 Blue Mound (Texas), im Tarrant County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Blue Mound (Champaign County, Illinois, 214 m)
 Blue Mound (Champaign County, Illinois, 227 m)
 Blue Mound (Macon County, Illinois)
 Blue Mound (McLean County, Illinois)
 Blue Mound (Cherokee County, Kansas)
 Blue Mound (Douglas County, Kansas)
 Blue Mound (Phillips County, Kansas)
 Blue Mound (Barton County, Missouri)
 Blue Mound (Polk County, Missouri)
 Blue Mound (Vernon County, Missouri)
 Blue Mound (Craig County, Oklahoma)
 Blue Mound (Wagoner County, Oklahoma)
 Blue Mound (Washington County, Oklahoma)
 Blue Mound (Denton County, Texas)
 Blue Mound (Montague County, Texas, 312 m)
 Blue Mound (Montague County, Texas, 394 m)
 Blue Mound (Tarrant County, Texas)

Blue Mounds ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Mounds (Gemeinde, Wisconsin), Gemeinde im Dane County, Wisconsin
 Blue Mounds (Town), Town im Dane County, Wisconsin

Sonstiges:
 Blue Mounds Creek, Fließgewässer im Iowa County, Wisconsin

Siehe auch:
 Blue Mound Township